Mengyelejevo – település Oroszországban, a Moszkvai terület Szolnyecsnogorszki járásában
 Mengyelejevo – település Oroszországban, a Permi határterületen